L'Iran, un pays d'Asie de l'Ouest;
 Les monts Iran, une chaîne de montagnes sur l'île de Bornéo;